Суперкубок Італії з футболу 1998 — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 29 серпня 1998 року між чемпіоном Італії «Ювентусом» та володарем кубку «Лаціо». Для «Лаціо» це була перша участь у цьому змаганні. Римлянам вдалося здобути цей трофей вперше в історії.

Матч

Деталі

1998
1998 у футболі
Матчі ФК «Ювентус»
Матчі ФК «Лаціо»
Серпень 1998
1998 в італійському спорті